Hermanas de la Cruz o de la Santa Cruz es el nombre común de algunos institutos o sociedades de la Iglesia católica:

Hermanas de la Cruz, congregación fundada por Ángela de la Cruz, en Sevilla (España), en 1875;
Hermanas de la Cruz de Chavanod, congregación fundada por Pierre-Marie Mermier, en Chavanod (Francia), en 1838;
Hermanas de la Cruz de Estrasburgo, congregación fundada por Adèle de Glaubitz, en Estrasburgo (Francia), en 1848;
Hermanas de la Cruz de Ingenbohl, congregación fundada por Maria Theresia Scherer, en Ingenbohl (Suiza), en 1856;
Hermanas de la Cruz de Menzingen, congregación fundada por Teodosio Florentini, en Altorf (Francia), en 1844;
Hermanas de la Cruz del Sagrado Corazón, congregación fundada por Concepción Cabrera, en Ciudad de México, en 1897;
Hermanas de la Cruz de Quebec, congregación fundada en Quebec (Canadá), en 1851.